Een normaalvorm voor uitdrukkingen in een wiskundig formalisme is een bepaalde vorm van zulke uitdrukkingen, zodanig dat er een conversieprocedure bekend is die willekeurige uitdrukkingen in het formalisme omzet in equivalente uitdrukkingen van de desbetreffende vorm.  Een dergelijke procedure wordt normalisatie genoemd.

De term wordt in verschillende takken van de wiskunde gebruikt, bijvoorbeeld in de logica en de formeletalentheorie.

Logica
In de propositielogica kunnen alle proposities omgeschreven worden naar:
conjunctieve normaalvorm
disjunctieve normaalvorm
prenex-normaalvorm

Formeletalentheorie 
In de theorie van formele talen, toegepast in de taalkunde en in de informatica, komen bijvoorbeeld voor:
 Chomsky-normaalvorm
 Greibach-normaalvorm
 Kuroda-normaalvorm

Wiskunde
In de lineaire algebra komen voor:
Jordan-normaalvorm
Frobenius-normaalvorm

Informatica
Om relationele databanken te vereenvoudigen bestaan er diverse normaalvormen.

Formele wetenschap